PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador
Pat (enxadrismo)
Pat & Mat, uma animação tcheca lançada no Brasil como Zeca e Joca
Port address translation

Pessoas
Pat Boone
Pat Dupré
Pat Mastelotto
Pat Metheny
Pat Mills
Pat Morita
Pat Sullivan
Pat Torpey

Desambiguação